Маргарита — жіноче ім'я грецького походження.

Відомі особистості 
 Свята Маргарита
 Маргарита Шотландська (1045—1093) — королева Шотландії, дочка давньоруської князівни Агати (доньки Ярослава Мудрого).
 Маргарита Угорська — католицька свята
 Маргарита I Данська — королева Норвегії з 1388 до 1412 року, Данії з 1377 до 1412 року, Швеції з 1389 до 1412 року.

 Маргарита де Валуа — дочка короля Франції Генріха II і Катерини де Медичі
 Маргарет Тетчер — 71-й прем'єр-міністр Великої Британії
 Маргарита — персонаж багатьох романів.
  (1902—1968) —  німецька оперна співачка (мецо-сопрано) і педагог.

Географія 

 Маргарита — острів у Карибському морі.
 Маргарита — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.

Астрономічні об'єкти 
 310 Маргарита — астероїд головного поясу.
 Маргарита — нерегулярний супутник планети Уран.

Інще 
 Маргарита — алкогольний коктейль.
 Маргарита (фільм, 2015) — кінофільм режисера Ксав'є Джаннолі.

Примітки 

Жіночі імена